

Села:
 Кухарі — Волинська область, Ковельський район
 Кухарі — Київська область, Іванківський район

Кухарі () — село, Мінська область, Молодечненський район